The Black Fox - Gli ostaggi (Black Fox) – film per la televisione del 1995 diretto da Steven Hilliard Stern
 The Black Fox - Il prezzo della pace (Black Fox: The Price of Peace) – film per la televisione del 1995 diretto da Steven Hilliard Stern
 The Black Fox - Terra senza legge (Black Fox: Good Men and Bad) – film per la televisione del 1995 diretto da Steven Hilliard Stern

Pagine correlate 
 Black Fox